Colonna dell'Immacolata di Bologna
Colonna dell'Immacolata di Košice
Colonna dell'Immacolata di Messina
Colonna dell'Immacolata di Palermo
Colonna dell'Immacolata di Roma
Colonna dell'Immacolata di Wernstein am Inn